Paraglenurus japonicus — вид сетчатокрылых насекомых из семейства муравьиных львов (Myrmeleontidae).

Описание 
Крупного или среднего размера муравьиные львы светло-бурого цвета с бурыми пятнами на прозрачных крыльях. Передние и задние крылья длиной 30—40 мм. Длина брюшка 25—35 мм. Голова жёлто-бурого цвета с темно-бурым пятном, с крупными глазами. Усики длинные, около 1 см, светло-бурые с темно-бурой уплощенной булавой. Грудь жёлтого цвета, с тёмно-бурым рисунком из широких продольных подкрыловых полос. Ноги тонкие, светло-бурого цвета, с контрастными пятнышками. Лапки дуговидно изогнутые. Крылья ланцетовидные, с бурыми или бурыми со светлыми промежутками поперечными и продольными жилками, без линий Бэнкса. Стигмы на обеих парах крыльев молочно-белого цвета. Брюшко темно-бурое, со светлым рисунком. Личинка неизвестна.

Ареал 
Китай, Тайвань и Хайнань, Корея, Дальний Восток России.

Биология 
Личинки — активные хищники. Личинка живёт на песчаных пляжах, в дюнах, «плавает» в песке и ловчих воронок не строят.

Примечания 

Муравьиные львы
Насекомые Азии
Животные, описанные в 1867 году